Florida eller Flórida kan syfta på:

 Florida (Yugo) – bilmodell tillverkad av den jugoslaviska biltillverkaren Yugo
 Florida International University – amerikanskt statligt forskningsuniversitet i Miami, Florida
 USS Florida (BB-30) – ett amerikanskt slagskepp 1911–1931
 University of Florida – en av delstatens två universitetsflaggskepp, beläget i Gainesville, Florida
 Floridaköpet  – ett avtal mellan USA och Spanien

Populärmusik
 Florida (låt av Modest Mouse) – en låt av Modest Mouse från deras album We Were Dead Before the Ship Even Sank från 2007
 Florida (låt av Grandaddy) – en låt av Grandaddy från deras album Excerpts from the Diary of Todd Zilla från 2005
 Florida (musikalbum) – ett album från 2004 av Philadelphia DJ:n Diplo
 Florida breaks – en genre av elektronisk musik

Personer
 Richard Florida (född 1957), amerikansk ekonom
 Flo Rida (född 1979), amerikansk rappare

Sport
 Florida Everblades – ett amerikanskt professionellt ishockeylag som spelar i den nordamerikanska ishockeyligan ECHL
 Florida Gators – atletiskt lag från University of Florida
 Florida Marlins – namnet på en Major League Baseball-klubb i Miami Gardens, Florida 1993-2011, numera Miami Marlins
 Florida Panthers – en ishockeyklubb i Miami i Florida

Geografi

 Spanska Florida – den historiska spanska region som senare kom att bli de amerikanska delstaterna Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi 1513–1821
 Västflorida – en region vid Mexikanska golfens norra delar 1763–1821
 Östflorida – en brittisk besittning från 1763 till 1783, och en spansk besittning från 1783 till 1822
 Republiken Västra Florida – en kortlivad republik som existerade i cirka tre månader 1810
 Floridasundet – ett sund mellan Kuba och Florida

Antarktis 

 Florida (udde),

Argentina 

 Florida (ort i Argentina), Buenos Aires,

Bolivia 

 Provincia Florida, provins, Santa Cruz,

Brasilien 

 Flórida, kommun, Paraná, 
 Flórida Paulista (kommun), São Paulo, 
 Flórida Paulista (ort), São Paulo,

Chile 

 Florida (kommun i Chile), Región del Biobío, Provincia de Concepción, 
 La Florida – kommun i provinsen Santiago

Colombia 

 La Florida (kommun), Nariño, 
 La Florida (ort i Colombia, Nariño, lat 1,30, long -77,41), 
 Floridablanca (ort), Santander, 
 Florida (kommun i Colombia, Valle del Cauca, lat 3,33, long -76,17), 
 Florida (ort i Colombia, Valle del Cauca, lat 3,32, long -76,23),

Honduras 

 La Florida (ort i Honduras, Departamento de La Paz), 
 Florida (kommun i Honduras, Departamento de Copán, lat 15,17, long -88,81), 
 Florida (ort i Honduras, Departamento de Copán, lat 15,03, long -88,83),

Kuba 

 Municipio de Florida – en kommun i provinsen Camaguey
 Florida (ort i Kuba), Provincia de Camagüey,

Norge 

 Florida, Bergen, område i staden

Salomonöarna 

 Floridaöarna – en ögrupp i Solomonöarna i västra Stilla haveet, precis norr om Guadalcanal

Sydafrika 

 Florida, Gauteng

Uruguay 

 Florida (departement), 
 Florida, Uruguay,

USA 

 Florida – en delstat sedan 1845 
 Floridaterritoriet – ett amerikanskt territorium 1822–1845
 Florida Panhandle – en region i delstaten Florida
 Florida, Massachusetts, Berkshire County, 
 Florida, Missouri
 Florida City, Florida
 Florida Keys – en ögrupp

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar